Het ATP-toernooi van Metz 2009 (met de officiële naam Open de Moselle 2009) werd gespeeld van 21 tot en met 27 september 2009. Er werd gespeeld op indoor hardcourtbanen van de Arènes de Metz in de Franse stad Metz.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Metz
ATP-toernooi van Metz